Tarento bezeichnet:
 eine italienische Stadt: Tarent
 japanische Medienpersönlichkeiten: Talent (Japan)